Józef Kozieł (ur. 1926 w Schenefeld w Niemczech, zm. 27 października 1994) – rzeźbiarz ludowy.

Tworzył zarówno postaci, kwiaty, płaskorzeźby krajobrazów jak też skrzynie, regały i inne. Rzeźbił przeważnie w drzewie lipowym.  Pomysły czerpał z obserwacji życia wiejskiego.

Prace Józefa Kozieła znajdują się w Muzeum Etnograficznym w Warszawie, w muzeach w Toruniu, Siedlcach, Łukowie, w zbiorach prywatnych w kraju, a także poza granicami, we Francji, Australii, Japonii, Niemczech i USA.

Polscy rzeźbiarze ludowi
Urodzeni w 1926
Zmarli w 1994